Il singolare del torneo di tennis Dewar Cup 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-3, 6-4.

Teste di serie 
 Manuel Orantes (finale)
 Raúl Ramírez (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dewar Cup 1976